Хурамшин — татарская и башкирская фамилия.

Фамилия Хурамшин образована от имени Хурамша. Оно восходит к монгольскому слову «курамша», которое в переводе на русский язык означает «собирающий в одном месте, объединяющий».

Известные носители 
 Хурамшин, Талгат Закирович (1932—2019) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Хурамшин, Ямалетдин Хурамшинович (1877—1937) — депутат Государственной Думы I созыва от Уфимской губернии.